elektryczny moment dipolowy
 magnetyczny moment dipolowy